Miejscowości w USA:
 Haworth – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Haworth – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie McCurtain

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Haworth – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire

Osoby:
 Walter Norman Haworth – brytyjski chemik, laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii
 Alan Haworth – kanadyjski hokeista
 Barbara Haworth-Attard – kanadyjska pisarka dziecięca
 Adrian Hardy Haworth – brytyjski entomolog, botanik i badacz skorupiaków
 Bryn Haworth – brytyjski chrześcijański piosenkarz, autor piosenek i gitarzysta nurtu rockowego
 Cheryl Haworth – amerykańska sztangistka, olimpijska medalistka
 Erasmus Haworth – amerykański geolog
 Gerrard Wendell Haworth – Amerykanin, założyciel firmy produkującej meble biurowe, Haworth
 Jann Haworth – amerykański artysta i rzeźbiarz
 Jill Haworth – brytyjska aktorka
 Julia Haworth – brytyjska aktorka
 Simon Owen Haworth – walijski piłkarz grający na pozycji napastnika
 Volga Cansino (panieńskie: Volga Haworth, znana także jako Volga Hayworth) – amerykańska tancerka i aktorka, matka Rity Hayworth
 William Haworth – australijski polityk

Inne:
 Haworth – amerykańska firma produkująca meble biurowe

Zobacz też: 
 Projekcja Hawortha